Bergmassief - een groep bergen die samen een ondoorbroken verhoging in het landschap vormen
 Geologisch massief - een gebied waar oude gesteenten ondieper liggen dan in omringende gebieden
 Massiviteit - de eigenschap van dicht en één geheel zijn